Люди в чёрном () может означать:

Массовая культура и искусство 
 Люди в чёрном — городская легенда.
  — комплексная медиафраншиза.
Фильмы
 «» — американский фильм 1934 года.
 «Люди в чёрном» — серия американских фильмов по мотивам одноимённого комикса:
 «Люди в чёрном» — 1997 года.
 «Люди в чёрном 2» — 2002 года.
 «Люди в чёрном 3» — 2012 года.
 «Люди в чёрном: Интернэшнл» — 2019 года.
Мультсериалы
 «Люди в чёрном» — американский мультсериал (1997—2001).
Видеоигры
  (1997)
  (1999)
  (2000)
  (2001)
  (2002)
 Люди в чёрном 2: Перекрёстный огонь (2002)
 Люди в чёрном: Нападение пришельцев (2007)
 Люди в чёрном: Без следа (2007)
  (2012)
 Люди в чёрном 3 (2012)
 Люди в чёрном: Глобальное вторжение (2019)
 Люди в чёрном: Защитники галактики (2020)
Музыка
  — саундтрек к одноимённому фильму 1997 года.
  — заглавная песня из одноимённого альбома.
Комиксы
 
Персонажи
  — персонажи телесериала «Секретные материалы».

См. также 
 Человек в чёрном
 Люди в белом
 MIB